Евгений Фёдорович Чума́к (06.05.1946—08.06.2012) — советский и украинский . Народный художник Украины (2006).

Биография 
Евгений Федорович Чумак родился 06.05.1946 г. в г. Алчевск Луганской области.

Окончил Луганское художественное училище (1965), Харьковский художественно-промышленный институт (1970).

Работал преподавателем в Луганском художественном училище, скульптором в Луганском художественно-производственном комбинате.

С 1973 года участвовал в выставках. Член Союза художников УССР (1982), Международной ассоциации «Художники мира» (1996).

Занесён во «Всемирную энциклопедию художников мира всех времен и народов» (издание Лейпциг — Мюнхен, т. 23, 1999), в «Золотую книгу Украины — 2000».

Профессор Луганского национального университета имени Тараса Шевченко.

Умер 8 июня 2012 года.

Основные произведения скульптора 
 «Всегда готов»,
 «Донбасівка»,
 «Тревожная молодость»,
 «Друзья»,
 «В родном краю»,
скульптуры:
 «Почаевская Богородица» (Перевальск, 2002),
 «Архистратиг Михаил» (Луганск, 2003).
памятники:
 «Воинам освободителям» (Луганск, 1991),
 «Студентам и преподавателям Восточноукраинского национального университета, погибшим в годы Второй мировой войны» (Луганск, 1995),
 «Журавли» на Могиле Неизвестного Солдата (Луганск, 2000),
 «В честь 2000-летия Рождества Христова» (Луганск, 2000),
 «Ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной станции» (Луганск, 2000),
 «Антрацитовцам — участникам штурма Берлина» (Антрацит, 2005),
 «Михаил Матусовский» (Луганск, 2007).

Награды 
 Народный художник Украины (2006).
 Почётный гражданин г. Луганска (2010).

Скульптуры

Примечания 

Почётные граждане Луганска
Преподаватели Луганского национального университета
Члены Национального союза художников Украины
Похороненные в Луганске
Выпускники Харьковской государственной академии дизайна и искусств